Esta é uma lista de ilhas do mar Mediterrâneo.

Por área

Por país

Chipre
Chipre

Croácia 

Čiovo
Biševo
Brač
Brijuni
14 ilhas
Brusnik
Cres
Drvenik Mali
Drvenik Veliki
Dugi Otok
Elaphiti islands
Formentera
Goli otok
Hvar
Iž
Ilovik
Ist
Kaprije
Koločep
Korčula
Kornati
152 ilhas do arquipélago Kornati
Krapanj
Krk
Lastovo
Lošinj
Lokrum
Lopud
Male Srakane
Mljet
Molat
Murter
Olib
Pašman
Pag
Palagruža
Plavnik
Premuda
Prvić
Rab
Rava
Rivanj
Sestrunj
Silba
Skarda
Susak
Svetac
Sveti Andrija
Šipan
Šolta
Ugljan
Unije
Vele Srakane
Vir
Vis
Vrgada
Zlarin
Zverinac
Žirje
Žut

Espanha 

 Alborão
 Baleares
 Gimnésias
 Cabrera
 Dragonera
 Maiorca
 Minorca
 Pitiusas
 Es Vedrà
 Formentera
 Ibiza
 S'Espalmador
 Columbretes
 Chafarinas
 Isla del Congreso
 Ilha do Rei
 Ilha de Isabel II
 Perejil
 Peñón de Alhucemas
 Tabarca

França

Grécia 

 Ilhas gregas
Creta
 Evia
 Gavdos
 Cíclades
 Amorgos
 Anafi
 Andros
 Antimilos
 Antiparos
 Delos
 Despotiko
 Donousa
 Folegandros
 Gyaros
 Ios
 Iraklia
 Kea (ou Tzia)
 Keros
 Címolo
 Koufonisi
 Cítnos
 Makronisos
 Milos
 Míconos
 Naxos
 Paros
 Polyaigos
 Rineia
 Santorini
 Schinousa
 Sérifo
 Sifnos
 Sícino
 Siros
 Tirásia
 Tinos
 Ilhas do Norte do Egeu
Quio
 Fournoi
 Ikaria
 Lemnos
 Lesvos
 Oinousses
 Psara
 Santo Eustrácio
 Samos
 Samotrácia
Thassos
 Thymaina
 ilhas Sarónicas
 Egina
 Angistri
 Dokos
 Hidra
 Poros
 Salamina
 Spetses
 Ilhas do Dodecaneso
 Agathonissi
 Arkoi
 Armathia
 Astypalia
 Farmakonisi
 Gyali
 Halki
 Kalolimnos
 Calímnos
 Cárpatos
 Kassos
 Kastellorizo
 Cós
 Leipsoi
 Leros
 Nísiros
 Patmos
 Pserimos
 Rodes
 Saria
 Symi
 Tilos
 Anatoliki Imia
 Dytiki Imia
 Espórades
 Alonissos
 Gioura
 Kyra Panagia
 Peristera
 Piperi
 Skantzoura
 Escíatos
 Escópelos
 Esquiro
 Ilhas Jónicas
 Anticítera
 Antípaxos
 Corfu (Cércira)
 Ericusa
 Ítaca
 Cálamos
 Kastos
 Cefalônia
 Citera
 Lêucade
 Meganisi
 Otoni
 Paxi
 Petalas
 Zacinto

Itália 

 Arquipélago Campaniano
 Capri
 Ischia
 Nisida
 Prócida
 Vivara
 Ilhas Pontine
 Ponza
 Palmarola
 Zannone
 Santo Stefano (Pontino)
 Gavi
 Ventotene
 Sardenha
 Asinara
 Sant'Antioco
 San Pietro
 La Maddalena
 Caprera
 Spargi
 Budelli
 Razzoli
 Santa Maria
 Santo Stefano
 Molara
 Tavolara
 Sicília
 Ilhas Égadas
 Marettimo
 Favignana
 Levanzo
 Ilhas Eólias
 Lipari
 Vulcano
 Filicudi
 Alicudi
 Panarea
 Salina
 Stromboli
 Pantelleria
 Ilhas Pelágias
 Lampedusa
 Lampione
 Linosa
 Ustica
 Ilhas Tremiti
 Caprara
 Cretaccio
 Pianosa (di Tremiti)
 San Domino
 San Nicola
 Arquipélago Toscano
 Capraia
 Elba
 Giannutri
 Giglio
 Gorgona
 Montecristo
 Pianosa
 Ilhas da Lagoa de Veneza
 Burano
 Lido
 Murano
 Pellestrina
 San Lazzaro degli Armeni
 Sant'Andrea
 Torcello

Malta

Síria 
 Arruade

Tunísia

Turquia 

 Ilhas da Turquia
 Ilhas turcas do Mar Egeu (incompleta)
 Baba Ada
 Catal Ada
 Fener Ada
 Gemiler Adasi
 Hayirsiz Ada
 Heybeli Ada
 Ince Ada
 Incir Ada
 Kara Ada
 Kargi Adasi
 Kocek Adasi
 Metalik Ada
 Orak Ada
 Salih Ada
 Yalikavak
 Yassi Ada
 Yilancik Ada
 Ikiz adalar
 Pirasa adasi
 Ic ada
 Ilhas Kiremit
 Kucuk tavusan adasi
 Cavus adasi
 Kucukbu
 Ilhas Turcas do Mediterrâneo
 Kekova
 Sıçan Adası

Divididas politicamente 
 Chipre
 República de Chipre — reconhecida pela comunidade international como o único estado na ilha, de jure
República Turca de Chipre do Norte — estado cipriota de facto, só reconhecido pela Turquia)

 
 
 

 Lista
Mediterraneo